Leal est un mot espagnol et portugais qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Amparo Soler Leal (1933-2013), actrice espagnole ;
 Brigitte Leal (1955-), conservatrice de musée française ;
 
 Charles Leal (1829-1883), journaliste et homme politique britannique ;
 Fred Léal (1968), écrivain, poète et médecin français ;
 Hugo Leal (1980), footballeur portugais ;
 Iván Leal Reglero, karatéka espagnol ;
 José Leal (1965), footballeur portugais ;
 Julián Leal (1990), pilote automobile colombien ;
 Leandra Leal (1982), actrice brésilienne ;
 Marco Leal (1989), matador français ;
 Paulo d'Eça Leal (1901-1977), escrimeur portugais ;
 Pedro Leal (1984), joueur de rugby à XV portugais ;
Rayssa Leal (2008), skater professionnelle brésilienne ;
 Ricardo Leal dos Santos (1972), pilote de rallye-raid portugais ;
 Sharon Leal (1972), actrice américaine ;

Toponyme 

 Leal, ville du Dakota du Nord.

 Leoberto Leal, ville de l'État de Santa Catarina ;

 Leal, nom allemand de la ville de Lihula ;

Divers 
 Leal Senado, ancien siège du gouvernement de Macao au temps de la colonie portugaise ;
 Teatro Leal, théâtre de San Cristóbal de La Laguna, commune d'Espagne de la province de Santa Cruz de Tenerife dans la ommunauté autonome des Îles Canaries en Espagne.

Patronyme hispanique
Patronyme portugais